Tschaikino () ist ein russischer Ortsname:
 Tschaikino (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Rinau, Kreis Königsberg (Samland), Ostpreußen)
 Tschaikino (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Rauschen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)